Magirus är ett efternamn som burits av bland andra:

 Conrad Dietrich Magirus (1824–1895), tysk brandskyddspionjär
 David Magirus (1566–1635), tysk rättslärd
 Jakob Magirus (1562/1564–1624), tysk psalmförfattare
 
 Tobias Magirus (1586–1652), tysk filosof